Tim Fuchs (ur. 3 sierpnia 1997) – niemiecki skoczek narciarski, reprezentant klubu SC Degenfeld. Drużynowy medalista mistrzostw świata juniorów z 2016 i 2017, medalista mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
14 sierpnia 2014 w Kuopio zadebiutował w zawodach FIS Cup, zajmując 3. miejsce. Dwa dni później po raz pierwszy wystartował w Letnim Pucharze Kontynentalnym, kończąc konkurs na 10. pozycji. Został zgłoszony do zawodów Pucharu Świata rozgrywanych w ramach 63. Turnieju Czterech Skoczni. W swoim debiucie w cyklu w Oberstdorfie zajął 47. miejsce, natomiast w Garmisch-Partenkirchen nie uzyskał awansu do konkursu głównego.

W rozgrywanych w sierpniu 2015 zawodach LPK w Kuopio dwukrotnie stanął na podium. W styczniu 2016 zajął 5. miejsce w jednym z konkursów Pucharu Kontynentalnego w Garmisch-Partenkirchen – pierwsze w karierze miejsce w dziesiątce zawodów tego cyklu. 23 lutego zajął 6. miejsce w konkursie indywidualnym skoków narciarskich na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2016, natomiast dzień później zdobył złoty medal w drużynowym konkursie mężczyzn oraz brązowy w konkursie mieszanym. Na Mistrzostwach Świata Juniorów 2017 zdobył srebro w drużynie męskiej, zawody indywidualne zakończył na 24. pozycji.

31 stycznia 2019, podczas treningu przedskoczków na Heini-Klopfer-Skiflugschanze przed zawodami Pucharu Świata w Oberstdorfie, odległością 194 metrów ustanowił swój rekord życiowy. Zwyciężył w klasyfikacji generalnej FIS Cup 2019/2020. W poszczególnych konkursach tego cyklu trzykrotnie zajął 1. miejsce.

W zawodach międzynarodowych organizowanych przez FIS po raz ostatni wystąpił 21 lutego 2021, zajmując 18. pozycję w konkursie FIS Cupu w Villach.

W lipcu 2021 poinformował o zakończeniu kariery sportowej.

Reprezentując Badenię-Wirtembergię, zdobył srebrny medal w konkursie drużynowym Mistrzostw Niemiec 2019 oraz brązowy w 2015 i 2020.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty T. Fuchsa na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Letniego Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Niemieccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1997